Die Media Pioneer Publishing AG ist ein 2019 von Gabor Steingart in Berlin gegründetes Online-Medienunternehmen, dessen Aushängeschild ein Redaktionsschiff ist.

Redaktion 
Ein Teil der Redaktion arbeitet auf einem 40 Meter langen Schiff, The Pioneer One, auf ihm werden auch Newsletter und Podcasts produziert, es ist überdies Ort für Veranstaltungen mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Redaktion startete mit 15 Journalisten. Sie verfügt auch über Räumlichkeiten in Berlin-Charlottenburg. Gründungschefredakteur ist Michael Bröcker, sein Vertreter Gordon Repinski.

Wirtschaftliche Lage 
Zum Zeitpunkt der Gründung hielten Steingart und das Management die Mehrheit der Unternehmensanteile, rund ein Drittel die Axel Springer AG. Im Mai 2020 startete Media Pioneer ein Bezahlmodell, es soll ermöglichen, die Publikationen werbefrei zu halten. Laut dem Geschäftsbericht der Axel Springer AG machte das Unternehmen 2020 einen Verlust von 3,3 Millionen Euro. Die Zeit und der Spiegel warfen Steingart allerdings vor, sein Unternehmen aus der Wirtschaft sponsern zu lassen, ohne dies öffentlich gemacht zu haben. So habe der Konzern RWE das Redaktionsschiff kostenlos mit Strom versorgt, der damalige RWE-Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz sei zweimal von Steingart interviewt worden, ohne dass auf diese Geschäftsverbindung hingewiesen worden sei.

Im Juni 2022 beschloss eine außerordentliche Hauptversammlung der AG eine Kapitalerhöhung. Die Axel Springer AG hielt zu diesem Zeitpunkt 36 Prozent an der Gesellschaft. Der Anteil der Leserschaft an dem Unternehmen sollte von 10 auf 13 Prozent steigen. Steingart kündigte den Bau eines zweiten Redaktionsschiffs an.

Einzelnachweise

Links 
 Website des Unternehmens

Gegründet 2019
Medienunternehmen (Berlin)
Onlinemagazin
Nachrichtenwebsite
Deutschsprachiges Medium